

Aeronautica 
 Rolladen-Schneider LS3 – aliante della Rolladen-Schneider Flugzeugbau

Musica 
 LS3 – album delle Lucky Star del 2006

Altro 
 LS3 – motore della General Motors montato su Chevrolet Corvette C6, appartenente alla serie GM Serie LS
 Sigla per Legged Squad Support System, progetto della difesa statunitense di robot militare su gambe, sviluppo del precedente BigDog.
 Ls3/5a – diffusore acustico